Россия:
 Флаг Дергачёвского района (Саратовская область)
Украина:
 Флаг Дергачёвского района (Харьковская область)